Příjmení Franzen nebo Franzén může označovat některou z těchto osob:

 Anders Franzén (1918–1993) – švédský námořní technik a amatérský mořský archeaolog
 August Franzen (1912–1972) – německý církevní historik
 Frans Michael Franzén (1772–1847) – švédsko-finský duchovní a básník
 Johan Franzén (* 1979) – švédský lední hokejista
 Jonathan Franzen (* 1959) – americký romanopisec a esejista
 Nils-Olof Franzén (1916–1997) – švédský spisovatel
 Peter Franzén (* 1971) – finský herec a zvukař